Дашуты — деревня в Смоленской области России, в Сафоновском районе. Население — 1 житель (2007 год). Расположена в центральной части области в 14 км к юго-востоку от города Сафонова, в 3 км южнее автодороги , на берегу реки Еза. В 2,5 км севернее от деревни железнодорожная станция Вышегор на линии Москва — Минск. Входит в состав Пушкинского сельского поселения.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году.

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района